Константин Хохлов
 Хохлов, Константин Николаевич (1916—2002) — командир телефонного отделения батальона, гвардии старший сержант, Герой Советского Союза.
 Хохлов, Константин Павлович (1885—1956) — русский, советский актёр, театральный режиссёр, педагог.